НСПУ (приціл) — радянський  для вогнепальної зброї 
 НСПУ (спілка) — Національна спілка письменників України

Акроніми